Die Abkürzung NRPE steht für:

 The National Religious Partnership for the Environment – eine Vereinigung einiger Amerikanischer religiöser Gruppen zum Schutz der Umwelt.
 Nagios Remote Plugin Executor, ein Teil der Software Nagios

NRPE